Tino puede referirse a:

 La isla italiana Tino.
 El nombre común de la planta Viburnum tinus.
 Tino, cantante y actor español.
 Tino van der Sman, guitarrista flamenco.
 Tino: La capacidad de ciertas personas de sopesar y/o comportarse adecuadamente y/o resolver situaciones problemáticas.
 Tino: puntería